Santomees voetbalelftal (mannen)
 Santomees voetbalelftal (vrouwen)